Fasi ist der Familienname von:

 Ahmad ibn Idris al-Fasi (1760–1837), marokkanischer Sufi-Gelehrter und religiöser Führer
 Frank Fasi (1920–2010), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 als FASI, FASi oder FaSi nicht mehr gebräuchliche Abkürzung für Fachkraft für Arbeitssicherheit

Siehe auch:
 Farsi

Abkürzung